Klanac je lahko:
 Klanac Perjasički (Hrvaška)
 Klanac, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Klanac, Gospić (Hrvaška)
 Klanac, Vrbovsko (Hrvaška)